Cherry Tree — мини-альбом инди-рок группы The National, вышел 20 июля 2004 года на лейбле Brassland Records. В EP входят студийные записи песен группы, а также композиции «Murder Me Rachael», записанная во время выступления в программе «Black Sessions» на французском радио «France Inter» и «Reasonable Man (I Don’t Mind)», исполненная совместно с Падмой Ньюсомом.

Список композиций

Приглашённые музыканты 
 Падма Ньюсом — альт, скрипка, вокал (в песнях «All the Wine» и «Reasonable Man (I Don’t Mind)»), гитара (песня «Reasonable Man (I Don’t Mind)»)
 Нейт Мартинес — электрогитара (песня «Wasp Nest»)
 Ник Ллойд — фортепиано и орган

Примечания 

Альбомы The National